Мурзино — название населённых пунктов в России:

 Мурзино — деревня в Кармаскалинском районе Башкортостана.
 Мурзино — деревня в Краснокамском районе Башкортостана.
 Мурзино — село в Кабанском районе Бурятии.
 Мурзино — деревня в Дзержинском районе Калужской области.
 Мурзино — деревня в Малоярославецком районе Калужской области.
 Мурзино — деревня в городском округе Ступино Московской области.
 Мурзино — деревня в городском округе Сокольский Нижегородской области.
 Мурзино — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Мурзино — село в Апастовском районе Татарстана.
 Мурзино — деревня в Андреапольском муниципальном округе Тверской области.
 Мурзино — местечко в Некоузском районе Ярославской области.

См. также 
1-е Мурзино